Lenau henviser til:

 Nikolaus Lenau
 Oskar Emil Lenau